Первый сезон женской сборной России по футболу.

1 мая 1992 года женская сборная России по футболу стала официальным преемником выступавшей в отборочном турнире Чемпионата Европы 1993 сборной СССР (последний матч состоялся 6 октября 1991 со сборной Венгрии, а в турнирах 1992 года выступала сборная СНГ — последний матч состоялся 20 апреля 1992 против клуба «Лион» ).

Матчи женской сборной России по футболу в 1992

Список матчей 
 Легенда

Официальные матчи

Товарищеские матчи

Игры и голы 
Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 1992 года».

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники